Asiago est un nom propre ou un nom commun qui peut désigner :
 Asiago, une commune italienne de la province de Vicence ;
 Observatoire d'Asiago, observatoire astronomique ;
 Asiago (fromage), un fromage à pâte dure produit en Italie ;
 Bataille d'Asiago, bataille de la Première Guerre mondiale entre les italiens et les autrichiens.